Conceição do Almeida kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Conceição do Almeida (ort), Bahia, 
 Conceição do Almeida (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar